Divers personnages ont porté le nom de Jean de Ravenne : 

plusieurs archevêques de Ravenne :
Jean « Angelopte » (430 - ?), qui doit son surnom (grec) au fait qu'il aurait vu un ange de ses propres yeux, obtint dans les années 440 de l'impératrice Galla Placidia l’élévation de Ravenne en diocèse métropolitain avec juridiction sur quatorze villes. Ce prélat reçut la consécration directement de l’évêque de Rome.
Jean II (? - ) 
Jean III ( - ) 
Jean IV (? - )  qui fut l'un des correspondants du pape Grégoire . Il fut canonisé sous le nom de  (fête le 12 janvier)
Jean V (606 - ?) 
Jean VI (613 - ?) 
Jean VII (723 - 748 ?) 
Jean VIII (777 - 784) 
Jean IX (795 - 806) 
Jean X (vers 850 - 878) 
Jean XI (898 - 904) 
 Jean XII de Tossignano (905 - 910, avant de devenir pape sous le nom de  Jean X) 
Jean X de Besate (983 - 998) qui, avec l'archevêque de Mayence Willigis couronna roi de Germanie le fils d'Otton II (seulement âgé de trois ans) à Aix-la-Chapelle à la Noël de l'an 983.
Jean dei Migliorati ( -  ) ;

 Jean d’Allie abbé illustre de l’abbaye de Fécamp qui fut en exercice de 1031 à 1082. Il avait succédé à Guillaume de Volpiano. En 1080 il s'engagea dans un pèlerinage vers Jérusalem ;

 un jeune homme natif de Ravenne né vers 1347, qui en 1364 devint le secrétaire de Pétrarque. En 1367 il entreprit de parcourir le monde pour tenter de se faire un nom, mais revint sans le sou chez son maître. Impatient de tenter de nouveau le destin, il quitta derechef son travail en 1368, définitivement cette fois car il n'est plus mentionné dans la correspondance de Pétrarque, à moins qu'il ne soit le vagabond (vago quidam) qui en 1373 félicite le poète de son arrivée à Rome ;

 Giovanni Conversini, un des fils de Conversanus (ou Conversinus, voire Convertinus), mentionné une première fois () comme professeur titulaire de rhétorique à l’Université de Florence, où il avait jusque-là exercé la charge d'avoué auprès des tribunaux. Il entra vers 1370 au service de la maison de Carrare, détentrice du duché de Padoue, et y demeura jusqu’en 1404, bien qu'au cours de cette période il ne résidât pas à Padoue même. De 1375 à 1379 il enseignait la grammaire à Belluno, mais fut remercié à cause du niveau trop élevé de ses cours, « inadapté à l'éducation de jeunes garçons ». Le , il était nommé  professeur titulaire de rhétorique à l’université de Padoue. Au cours des cinq années de rivalité entre les Carrare et les Visconti (1387-1392), il s'expatria à Udine. Puis de 1395 à 1404 il fut notaire de François de Carrare, et il est mentionné pour la dernière fois en 1406, alors qu'il réside à Venise. Son histoire de la famille de Carrare, « a tasteless production in barbarous Latin » selon l'Encyclopædia Britannica, ne plaide pas en faveur de la qualité de ses cours ; mais en son temps c'était un pédagogue apprécié, qui compta au nombre de ses élèves Vittorino da Feltre et Guarino de Vérone ;

 Giovanni Malpaghini ou Jean de Malpaghini, né vers 1356, qui fut très jeune un des élèves de Pétrarque, en 1374. Le  il devint professeur de rhétorique et d’éloquence à l’université de Florence. Le , lorsque les cours, interrompus entre 1405 et 1411 à cause de l’épidémie de peste, reprirent, on renouvela son contrat pour cinq ans, mais il mourut (en mai 1417) avant l'échéance. Bien qu'on n'ait aucun écrit de Malpaghini, il joua un rôle important dans l'enseignement du latin. Le Pogge fut d'ailleurs l'un de ses élèves.

Sources externes